Lenzen kan syfta på:

Platser 
 Lenzen (Elbe) – stad i Landkreis Prignitz, Brandenburg, Tyskland. 
 Amt Lenzen-Elbtalaue – kommunalförbund med Lenzen (Elbe) som huvudort.
 Lenzenscher Kreis   historiskt distrikt i Preussen med Lenzen (Elbe) som huvudort.
 Lenzen, Niedersachsen – huvudorten i Karwitz kommun, Landkreis Lüchow-Dannenberg, Niedersachsen, Tyskland.
 Lenzen, Mecklenburg-Vorpommern – en ort i Mustins kommun, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern, Tyskland.
 Lenzen – det tyska namnet för en stad i Västpommerns vojvodskap, Polen, se Łęczno